Lea kan henvise til flere emner:

 Lea - Jakobs hustru i Bibelen
 Lea (flod) - en engelsk flod